Ларичи — название населённых пунктов в России:

 Ларичи — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Ларичи — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Ларичи — деревня в Суксунском районе Пермского края.